Хухра ():

 Хухра — село в Ахтырском районе Сумской области (Украина)
 Хухра — река в Сумской и Харьковской областях (Украина)